

Cinema 
 Profondo blu (Deep Blue) – film documentario del 2003
 Deep Blues: A Musical Pilgrimage to the Crossroads – film documentario musicale del 1992

Fumetti 
 Deep Blue – personaggio dei fumetti DC Comics

Informatica 
 Deep Blue – computer giocatore di scacchi progettato dalla IBM

Letteratura 
 Deep Blue – romanzo di Mark Morris del 1999 della serie del Doctor Who

Musica 
 Deep Blue Organ Trio – trio jazz statunitense
 Deep Blue: Chaos from Darkism II – album dei Balzac del 2006
 Deep Blue: Chaos from Darkism – album dei Balzac del 2007
 The Deep Blue – album di Charlotte Hatherley del 2007
 Deep Blue – album dei Parkway Drive del 2010
 Deep Blue – Brano musicale di George Harrison del 1971